A competição do slalom gigante paralelo masculino do snowboard nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2010 na Montanha Cypress, em West Vancouver.

Medalhistas

Resultados

Qualificação

Fase final 

Slalom gigante paralelo masculino